Ciliax ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Ciliax (1891–1964), deutscher Marineoffizier
 Otto H. Ciliax (1939–2016), deutscher Marineoffizier (Flottillenadmiral a. D.)